Coachman ist der Familienname folgender Personen:
 Alice Coachman (1923–2014), US-amerikanische Hochspringerin
 Jonathan Coachman (* 1972), US-amerikanischer Journalist und Wrestling-Kommentator